Miejscowości o tej nazwie:
 Goes – miasto w południowo-zachodniej Holandii

Osoby o tym nazwisku:
 Rodrygo Goes – brazylijski piłkarz